Текумсе (; ок. 1768— 1813) — индейский вождь племени шауни.

В его честь названы:
 Конфедерация Текумсе — союз индейских племён, который сформировался в начале XIX века
 Война Текумсе — вооружённый конфликт между США и Конфедерацией Текумсе (1811—1812)
 Проклятие Текумсе — легенда о проклятии, произнесённом умирающим вождём Текумсе за нарушение белыми договора
 Уильям Текумсе Шерман (1820—1891) — американский политик, полководец и писатель; получил второе имя в честь индейского вождя
 «Текумзе» — фильм студии «ДЕФА» (ГДР, 1972 год) с Гойко Митичем в главной роли
 Населённые пункты
  — административный центр округа Джонсон в штате Небраска (США)
  — небольшой город в штате Оклахома (США)